Не путать с японским топонимом Сёнай, записываемым латиницей как Shōnai.

Шонай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шонай — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Шонай — село в Баянаульском районе Павлодарской области.